, відомі носії:
 Козлов Віктор Дмитрович — Герой СРСР.
 Козлов Віктор Миколайович (музикознавець) (1946).
 Козлов Віктор Миколайович (1975) — російський хокеїст.